Condemios de Arriba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Condemios de Arriba (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Condemios de Arriba (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar